Hroznýš může být:

 rod Boa – rod hadů, obvykle je do něj řazen pouze druh hroznýš královský (Boa constrictor), případně ještě druh či poddruh hroznýš královský mexický (Boa constrictor imperator). Bývalé začlenění madagaskarských hroznýšů rodu dříve Boa dumerili, Boa madagascariensis a Boa manditra bylo zrušeno. V současnosti jsou tyto druhy řazeny do dvou samostatných rodů Acrantophis a Sanzinia.
 v širším a neformálním slova smyslu české označení pro hady z čeledi hroznýšovití
 dříve také několik dalších rodů hadů z příbuzných skupin
 Hroznýš – skautská přezdívka Eduarda Marka (* 1917)

Externí odkazy 
 

Hroznýšovití